Пракаш Радж (, ; род. 26 марта 1965 года) — индийский актёр, режиссёр и продюсер, известный благодаря работам в кино Южной Индии и нескольким фильмам Болливуда. Начав сниматься в фильмах на каннада, после нескольких лет работы он сделал дебют в кино на тамильском языке, сыграв в фильме Duet, который сделал его коммерчески успешной звездой Колливуда. Затем последовали фильмы на телугу, малаялам и хинди. Он исполнял различные роли, но большую известность получил, выступая в качестве антагониста. 
Его талант был отмечен пятью Национальными кинопремиями, пятью Filmfare Awards South и шестью Nandi Awards.

Биография 
Пракаш родился 26 марта 1965 года в Бангалоре.

В течение многих лет он был актёром, режиссёром и сценаристом любительского театра в штате Карнатака и был вовлечён в постановку более 2500 индийских пьес и западных адаптаций. Он также пробовал себя в качестве актёра и режиссёра телевизионных сериалов. В кино его первой заметной работой стал фильм Harakeya Kuri 1993 года, получивший Национальную кинопремию как лучший фильм на каннада. В кино на тамильском языке актёр дебютировал, сыграв в фильме Duet К. Балачандера. По его совету он сменил имя на Пракаш Радж, однако в родном штате он до сих пор остается известным как Пракаш Раи. В этом же году он впервые снялся в фильме на телугу, а к 2003 году стал самым высокооплачиваемым характерным актёром в этой киноиндустрии.

В 2010 году Пракаш Радж дебютировал как режиссёр, сняв Naanu Nanna Kanasu, ремейк тамильского фильма  на каннада.
Другой его фильм Dhoni, снятый в двух версиях на телугу и тамильском языке, вышел в прокат в 2012 году.
Третий фильм, ремейк малаямоязычного , снимался одновременно на трёх языках: каннада, телугу и тамильском. Наиболее успешной в прокате стала версия на каннада.
Пракаш также планирует снять свой четвёртый фильм, который уже не будет ремейком, одновременно на четырёх языках.

Актёр также выступил в качестве ведущего во втором сезоне тамилоязычной версии телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?».

Личная жизнь 
В 1994 году Пракаш был женился на актрисе Лалите Кумари, которая родила ему двоих дочерей Мегхану и Пуджу, и сына Сидху, погибшего в 2004 году. В 2009 году они с Лалитой развелись.
В 2010 году актёр женился на хореографе Пони Верма. В 2016 году у них родился сын Ведхарт, который стал для него четвёртым, а для неё первым ребёнком.

Частичная фильмогорафия

В качестве режиссёра 
 Naanu Nanna Kanasu (2010, каннада)
 Dhoni (2012, тамильский)
 В своей кухне / Un Samayal Arayil / Oggarane / Ulavacharu Biriyani (2014, тамильский, каннада, телугу)
 Manavoori Ramayanam / Idolle Ramayana (2016, телугу, каннада)

Награды 
 1996 — Кинопремия штата Тамилнад — Kalki
 1998 — Национальная кинопремия за лучшую мужскую роль второго плана — «Тандем»
 1999 — Специальное упоминание Национальной кинопремией — Antahpuram
 2002 — Nandi Award за лучшую характерную роль — 
 2003 — Специальная награда от жюри Национальной кинопремии
 2003 — Nandi Award за лучшую мужскую роль второго плана — Khadgam
 2003 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана в фильме на телугу — Nuvve Nuvve
 2004 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана в фильме на телугу — Tagore
 2004 — Nandi Award за лучшую характерную роль — Amma Nanna O Tamila Ammayi
 2004 — Nandi Award за лучшую отрицательную роль — 
 2005 — Filmfare Award за лучшую отрицательную роль в фильме на тамили — 
 2006 — Filmfare Award за лучшую отрицательную роль в фильме на тамили — «Домашний очаг»
 2008 — Nandi Award за лучшую мужскую роль второго плана — «Кукольный дом»
 2008 — Национальная кинопремия за лучшую мужскую роль — 
 2010 — Vijay award за лучшую мужскую роль — «Свадебное сари»
 2010 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль в фильме на тамили — «Свадебное сари»
 2010 — Национальная кинопремия за лучший фильм на языке каннада — Puttakkana Highway
 2012 — Nandi Award за лучшую мужскую роль второго плана — «Дерзкий»
 2012 — Nandi Award за лучшую мужскую роль второго плана — «Ветка жасмина у дома Ситы»

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры кино на хинди
Актёры кино на малаялам
Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards South
Лауреаты Nandi Awards